Попко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Попков, Альберт Михайлович (род. 1972) — создатель и совладелец сайта «Одноклассники.ру».
 Попков, Андрей Викторович (род. 1976) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Попков, Борис Захарович (1921—1987) — Герой Советского Союза (1964). Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1966).
 
 
 
 
 
 Попков, Дмитрий Арнольдович (род. 1972) — российский ортопед, руководитель клиники нейроортопедии в Центре им. Илизарова в Кургане, профессор РАН.
 Попков, Иван Григорьевич (1904—1978) — начальник Управления НКВД по Куйбышевской области, генерал-майор (1945).
 Попков, Игорь Васильевич (род. 1936) — советский и российский скрипач, народный артист РСФСР.
 Попков, Лаврентий Давыдович (1912—1992) — дорожный мастер Сольвычегодской дистанции пути Северной железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 
 Попков, Николай Васильевич (1912—1955) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Попков, Олег Владимирович — российский композитор, поэт-песенник, продюсер.
 Попков, Пётр Сергеевич (1903—1950) — советский партийный деятель.
 
 Попков, Соломон Львович — советский учёный в области механизации технических процессов и систем управления.
 Попков, Фёдор Спиридонович (1919—1991) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Попов
 Папков
 Попцов, Олег Максимович (род. 1934) — советский и российский журналист, писатель, политический деятель
 Попково